Лакруа́ (), де ла Круа (), де Лакруа (),  (), — французские фамилии, образованные от слова  («крест»), а также название и селеононим.

Фамилия

де ла Круа 
 Пьер де ла Круа — французский композитор и теоретик музыки конца XIII и начала XIV веков.

де Лакруа 
  (1818—1864) — французский ботаник (ботаническое сокращение имени:).
 Лакруа, Сильвестр Франсуа де (1765—1843) — французский математик; в его честь назван кратер Лакруа.

Лакруа 
 Лакруа, Альфред Франсуа Антуан (1863—1948) — французский минералог.
 Лакруа, Даниэль (род. 1969) — канадский хоккеист и тренер.
  (1900—1986) — французский философ.
 Лакруа, Жераль Сиприан (род. 1957) — канадский прелат.
 Лакруа, Кристиан (род. 1951) — французский модельер, основатель модного дома Christian Lacroix.
 
 Лакруа, Максанс (род. 2000) — французский футболист.
 Лакруа, Морган — вокалистка итальянской готик-метал группы Mandragora Scream.
 Лакруа, Поль (1806—1884) — французский писатель, более известный под псевдонимом «Библиофил Жакоб» (Bibliophile Jacob).
 Лакруа, Пьер-Жан (1771—1838) — французский военный деятель, бригадный генерал.
 Лакруа, Реми (род. 1988) — американская порноактриса.
 Лакруа (Роже Вандеркруз; 1727—1799) — французский мастер-мебельщик.
 Лакруа, Себастиан (? — 1794) — деятель Французской революции, эбертист.
 Лакруа, Себастьен (род. 1983) — французский двоеборец, участник Олимпийских игр.
  (наст. фамилия Кржижановский; 1845—1909) — французский историк и депутат польского происхождения.

Двойная фамилия 
 Лакруа де Марсель, Шарль Франсуа (1700—1782) — французский художник-пейзажист, мастер ночного и приморского пейзажа.
 Лакруа-Риз, Анни (урождённая Риз; род 1947) — французский историк.

В астрономии 
 Лакруа — большой древний ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны.

Компании 
 Christian Lacroix — французский дом высокой моды, основанный в 1987 году; после 2009 года перешёл на продажу лицензий на производство мужской одежды, аксессуаров и товаров для дома.
  — французский производитель пиротехники и патронов.
 Maurice Lacroix — торговая марка часов, принадлежащая швейцарской фирме Desco de Schultess.
  — швейцарский производитель минеральной воды.

См. также 
 Делакруа (значения)
 Круа (значения)
 Сент-Круа
 Локруа

Примечания